Córrego Federal é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Federal, Córrego
Federal